De Nederlandse Ski Vereniging is de Nederlandse skibond. De bond werd opgericht op 8 oktober 1927.

De Nederlandse Ski Vereniging is er voor alle wintersporters. Of u nu recreant of semi-prof bent, skiër, snowboarder of langlaufer, de Nederlandse Ski Vereniging zet zich in voor u. Het is dé organisatie waar u moet zijn als u op zoek bent naar wintersportinformatie. De Nederlandse Ski Vereniging bedient meer dan 65.000 actieve leden niet alleen op het gebied van (top)sport, maar biedt ook een doorlopende reisverzekering, een inspirerend magazine en interessante kortingen en voordelen.

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Skiën
Skiën in Nederland